CIF es un acrónimo que puede referirse:

 Centro Internacional de Física definida en Colombia.
 Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria.
 Clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud definida por la Organización Mundial de la Salud.
 Código de identificación fiscal utilizado en España para la identificación de personas jurídicas.
 Comisión para el Idioma Filipino, órgano regulador de dicho idioma.
 Fondos de Inversión en el Clima (CIF por sus siglas en inglés).
 Common Intermediate Format, un formato normalizado utilizado para la compatibilización de vídeo digital.
 Cost, Insurance and Freight, un incoterm, es decir, un término de comercio internacional que define unas condiciones de entrega de mercancías.
 Cif (marca), marca de productos de limpieza.

Siglas